Biharfélegyháza (rom. Roșiori), Románia, Bihar megye
Kiskunfélegyháza, Magyarország, Bács-Kiskun megye

Lásd még: Fél (település)